Unterseeboot 69 ou U-69  a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 69 , de type U 66, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été lancé en 1915 durant la Première Guerre mondiale et coulé après le .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-69, un sous-marin de type UB III, lancé en 1917 et qui a été coulé le .
UC-69, un sous-marin de type UC II, lancé à Hambourg en 1916 et qui a coulé le , lors d'une collision avec un autre sous-marin allemand, le U-96. Fin , l’épave a été découverte par hasard, au moyen d'un sonar, par le chasseur de mines néerlandais Makkum, effectuant des exercices interalliés dans le cadre de l'OTAN. L'épave gît à  au large du cap de Barfleur (Manche).

L'Unterseeboot 69, un sous-marin de type VII.C, a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Sources

Références 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940